Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za žene za 1982./83. je drugi put zaredom osvojila Crvena zvezda iz Beograda.

Ljestvica

Izvori 
 Bojan Stranić: Priča o odbojkašima : Akademski odbojkaški klub Mladost-Monter : 1945-1985, Zagreb, 1986.

1982-83